Sakuya Kumashiro es un personaje ficticio de la serie de anime y manga Tenchi Muyō!.

Su primera aparición fue en la segunda serie de televisión (Tenchi en Tokio). Tenchi la conoció luego que se mudara a Tokio para comenzar su entremiento como Shinto Priest (Sacerdote de un Templo Sintoísta). Ella asume el problema de los nervios con las chicas que tiene Tenchi, producido por Ayeka y Ryōko. Eventualmente, Tenchi comienza a pasar mucho tiempo a su lado.

Sin embargo, Washū Hakubi, quien es la única que no deja engañar por el plan de Yugi, sospecha que Sayuka debe ser una parte de algún plan. Washū analiza secretamente a Sakuya y descubre la sombra de Yugi en ella. Yugi decide acabar con todos los vestigios de la identidad de Sakuya, haciendo que toda la gente se olvidara de ella.

Personajes de Tenchi Muyo!

en:Sakuya Kumashiro